Ruso blanco puede ser:
 Ruso blanco, partidario de las fuerzas contrarrevolucionarias durante la guerra civil rusa.
 Ruso blanco, cóctel a base de vodka.
 Ruso blanco, bielorruso.